Monroe County Jail bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Monroe County Jail (Arkansas), ID-Nr. 77000262
 Monroe County Jail (Mississippi), ID-Nr. 78001624